Самсо́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Костромском районе Костромской области России.

Административный центр — село Ильинское.

История 
Самсоновское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Сельские поселения Костромской области
Муниципальные образования Костромского района